Magnus II de Sajonia-Lauenburgo (1543 - 14 de mayo de 1603, Ratzeburgo) fue el hijo mayor superviviente del duque Francisco I de Sajonia-Lauenburgo y Sibila de Sajonia-Friburgo (Friburgo, 2 de mayo de 1515 - 18 de julio de 1592, Buxtehude), hija del duque Enrique IV el Pío. En 1571 Magnus II ascendió al trono después de su padre Francisco I dimitió debido al endeudamiento. Dos años más tarde, Francisco I ayudado por su otro hijo Francisco (II), depuso a Magnus II y volvió a asumir el trono. Los intentos violentos y judiciales de Magnus para recuperar el ducado fracasaron. En 1588 fue encarcelado para el resto de su vida.

Biografía
En 1550 Francisco I buscó ejercer influencia para obligar al capítulo catedralicio del vecino Principado-arzobispado de Ratzeburgo para elegir a su hijo de siete años Magnus como el próximo príncipe obispo. Sin embargo, los canónigos capitulares lo rechazaron. Magnus entonces pasó su juventud en la corte real sueca de la Casa de Vasa. Se hizo amigo de su primo el príncipe Erico y, después de su ascenso al trono como rey Erico XIV, Magnus lo hizo bien.

Erico XIV estuvo en guerra contra su primo común el rey Federico II de Dinamarca. En este conflicto, que acabó convirtiéndose en la guerra de los Siete Años (1563-1570), Magnus progresó hasta hacerse con el mando supremo sueco en 1566. Magnus se casó con la medio hermana de Erico, la princesa Sofía de Suecia en una discreta ceremonia en la víspera del propio matrimonio de Erico el 4 de julio de 1568. Sin embargo, Erico vino a desestimar a Magnus, que tuvo bastante poco éxito como comandante supremo. Más tarde, Magnus se pasó a los medio hermanos de Erico Carlos y Juan, y Magnus invadió Estocolmo con ellos el 29 de septiembre de ese año, derrocando a Erico.

En esta ocasión Magnus cogió a Katarina Stenbock, la madrastra de su esposa Sofía, y su medio hermana princesa Isabel de Suecia por barco del palacio real de Estocolmo. Alrededor del año 1570 Magnus impidió los planes de Katarina de volver a casarse con su hermano Francisco.

Como comandantge sueco, y con la dote de Sofía a su disposición, Magnus había ganado considerable fotruna y persiguió un nuevo premio. Su padre Francisco I estuvo de acuerdo en dimitir en favor de Magnus en 1571, a cambio de lo cual Magnus prometió redimir las heredades ducales empeñadas. Más que redimir esos territorios, sin embargo, Magnus, más tarde enajenó posesiones ducales, por ejemplo vendiendo la expectativa a los estados empeñados del bailío (Amt) de Tremsbüttel al duque Adolfo de Holstein-Gottorp.

Esto encendió el conflicto entre Magnus por un lado y su padre y sus hermanos Francisco (II) y Mauricio, así como los estados del ducado. La oposición a Magnus fue también motivada por un temperamento otoriamente inclinado a la bebida y a ingligir violencia sobre los que discrepan y los inferiores. 

En octubre de 1573 Francisco I depuso a Magnus y volvió a ascender al trono ducal. Al año siguiente, Magnus alquiló, entre otros, a tropas holandesas para que conquistaran Sajonia-Lauenburgo por la fuerza. Invadió y saquósaqueó Ratzeburgo a principios de octubre pero se retiró cuando su hermano Francisco (II), un experimentado comandante militar, y el duque Adolfo de Holstein-Gottorp, Coronel del círculo (Kreisobrist) del Círculo de la Baja Sajonia, llegó con tropas. A cambio, Sajonia-Lauenburgo tuvo que ceder el bailío de Steinhorst a Holstein-Gottorp en 1575.

Magnus huyó a sus heredades en Uppland en 1574, desplegando ahí violencia, promiscuidad y brutalidad. De manera que al año siguiente, su cuñado, el nuevo rey Juan III de Suecia, enfeudó a Magnus con el castillo de Sonnenburg en Orissaare en la isla de Ösel, recientemente conquistada a Dinamarca. Magnus se enemistó con Klaus von Ungern, entonces el estatúder danés local en Arensburg, la parte danesa de Ösel. Magnus reclamó la isla danesa de Mön como parte de sus territorios y la ocupó. Más aún, robó a los burgueses en Pernau. Sus atrocidades también incluyeron maltratar a su esposa Sofía. 

Los daneses se quejaron, mientras tanto Magnus cayó en disfavor con Juan por su maltrato de Sofía, quien se separó de él y permaneció con su hijo Gustavo en Suecia. En 1578 Magnus emprendió un segundo intento de conquistar Sajonia-Lauenburgo, pero fue rechazado por su hermano Francisco (II), quien -por su éxito militar- su padre lo recompensó con el rango de vicerregente.

En 1581 - poco antes de morir y después de consultas con su hijo, el príncipe arzobispo Enrique de Bremen y el emperador Rodolfo II, pero no negoció con sus otros hijos Magnus y Mauricio - Francisco I hizo de su tercer hijo Francisco II, a quien consideraba el más capaz, su único sucesor, violando las reglas de primogenitura.

La violación de la primogenitura, sin embargo, dio pie a que el próximo duque fuera considerado ilegítimo. Francisco II, sin embargo, sólo ofició como administrador de Sajonia-Lauenburgo, mientras Magnus II apeló a Rodolfo II para otorgarle el trono. El 31 de enero de 1585 Rodolfo II finalmente decidió en favor de Francisco II, tal como se llegó a un acuerdo con Francisco I en 1581.

Mientras tanto, Francisco II había ganado a su hermano Mauricio compartiendo el gobierno con él y con los estados. El 16 de diciembre de 1585 Francisco II aceptó, por la ley constitucional de la "Unión eterna" (en alemán, Ewige Union), el establecimiento de los representantes de las ciudades y la nobleza de Sajonia-Lauenburgo, Lauenburgo del Elba y Ratzeburgo, como los estados del ducado; una institución permanente con una voz decisiva en asuntos del gobierno. A su regreso los estados aceptaron a Francisco II como legítimo y prestó homenaje como duque en 1586.

Francisco II atrajo con engaños a Magnus a una trampa en Hamburgo y lo capturó a finales de 1588. Magnus estuvo encarcelado el resto de su vida, principalmente en el castillo de Ratzeburgo, donde murió en 1603.

Matrimonio y descendencia
El 4 de julio de 1568 Magnus II se casó con Sofía de Suecia (29 de octubre de 1547 - 17 de marzo de 1611). Después de 1574 vivieron en Suecia. Su matrimonio no fue feliz y en 1578, el hermano de Sofía, el rey Juan III de Suecia, expulsó a Magnus del reino. Sofía y Magnus II tuvieron un hijo.
 Gustavo (Västerås, 31 de agosto de 1570 - 11 de noviembre de 1597, Estocolmo), gobernador en Kalmar, murió a los 27 años, dejando un hijo y su madre soltera.

Ancestros

Referencias
 Otto von Heinemann (1884), "Magnus II", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 20, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 72–73
 Wolf-Dieter Mohrmann (1987), "Magnus II.", Neue Deutsche Biographie (NDB) (en alemán), 15, Berlín: Duncker & Humblot, pp. 668–669

Notas

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XVI (Casa de Ascania)